Osoby noszące nazwisko Bailly
 Anne-Lise Bailly (ur. 1983) – francuska biathlonistka
 Benjamin Bailly (ur. 1990) – belgijski kierowca wyścigowy
 David Bailly (1584–1657) – holenderski malarz
 Eric Bailly (ur. 1994) – iworyjski piłkarz
 Jean Sylvain Bailly (1736–1793) – francuski astronom
 Logan Bailly (ur. 1985) – belgijski piłkarz
 Patrice Bailly-Salins (ur. 1964) – francuski biathlonista
 Pierre Bailly (1889–1973) – francuski architekt
 Rosa Bailly (1890–1976) – francuska pisarka i poetka
 Sandrine Bailly (ur. 1979) – francuska biathlonistka
 Sylvie Bailly-Salins (ur. 1969) – francuska biathlonistka

 Geografia
 Bailly – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Bailly – francuska gmina w regionie Pikardia

 Inne
 Bailly – największy widoczny krater na Księżycu